Grand Prix Francie 1982 (oficiálně 68ème Grand Prix de France) se jela na okruhu Circuit Paul-Ricard v Le Castellet, Var ve Francii dne 25. července 1982. Závod byl jedenáctým v pořadí v sezóně 1982 šampionátu Formule 1.

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1982
Grand Prix Francie